Clearwater kan syfta på

 Creedence Clearwater Revival – ett amerikanskt rockband som bildades år 1967

Geografi

Kanada 

 Clearwater, British Columbia, ort,

USA 

 Clearwater, Florida, countyhuvudort, Pinellas County, 
 Clearwater, Kansas, ort, Sedgwick County, 
 Clearwater, South Carolina, ort, Aiken County, 
 Clearwater, Minnesota, ort, Wright County, 
 Clearwater, Nebraska, ort, Antelope County,

Se även 
 Clearwater County – flera
 Clearwater River – flera

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar